Джеймс Александр «Джим» Уотсон, (, род. 1961) — дважды мэр г. Оттава, в 1997—2000 г. и с 2010 г. Сторонник Либеральной партии, депутат от данной партии в Законодательном собрании Онтарио в 2003—2010 гг., бывший министр в провинциальном правительстве Далтона Макгинти.

Молодость 
Вырос в квебекском городе Лашют, учился в Лаврентийской региональной старшей школе в 1974—1978 гг. Позднее переехал в Оттаву, где поступил в Карлтонский университет, который окончил в 1983 г. со степенью бакалавра по журналистике и средствам массовой коммуникации. После этого поступил на федеральную службу, был назначен  директором по массовой коммуникации Спикера Канадской палаты представителей.

Муниципальная политика

Городской совет 
В 1991 г. избран в городской совет Оттавы от округа Кэпитал, переизбран в 1994 г. В 1992 г. Уотсон отстаивал проект отката зарплат и накладных расходов города к уровню до повышения. Его первым действием, направленным против избыточных расходов города, было одностороннее решение пожертвовать 2 % своего годового дохода в размере 700 долларов на благотворительность. Кроме того, при переходе в 1994 г. из регионального в городской совет в ходе кампании по своему переизбранию Уотсон пожертвовал на местные благотворительные цели своё выходное пособие в размере 5200 долларов. Во время своего второго срока на посту городского советника Уотсон снизил свою зарплату на 13 % (с $51 000 до $45 000), голосуя при этом за уменьшение бюджета мэра и его оклада. В 1996 г. поддержал кандидатуру Далтона Макгинти на пост главы Либеральной партии Онтарио.

Первый срок на посту мэра 
В 1997 г. на выборах мэра Оттавы Уотсон получил 83 % голосов избирателей. Во время своего первого срока Уотсон сосредоточил усилия на внедрении сбалансированной фискальной политики с целью снижения текущих расходов, бюджетного дефицита и долгового бремени города. Ему также удалось заморозить ставки налога на имущество, которые до конца его срока выросли на 3 %, то есть ниже уровня инфляции.

Ушёл в отставку 14 августа 2000 г., поскольку был назначен президентом и главой правления Канадской комиссии туризма.

После ухода с поста мэра 
В 2003 г. ушёл с государственной службы и начал журналистскую карьеру как ведущий программы CHRO-TV The New RO @ Noon. Он также регулярно выступал на оттавской радиостанции CFRA и в газете Ottawa Citizen.

Входил в состав правлений ряда общественных и благотворительных организаций.

Провинциальная политика 
На выборах в провинциальную ассамблею Онтарио 2003 года победил действующего депутата от прогрессивно-консервативной партии Гарри Гуццо в округе Западная Оттава-Непин. 23 октября 2003 г. премьер Далтон Макгинти назначил его министром потребительских и коммерческих услуг Онтарио, а 29 июня 2005 г. стал министром здравоохранения Онтарио.

Министр по муниципальным делам 
После онтарийских выборов 2007 г. был назначен министром муниципальных дел и жилья. На этом посту смог внедрить политику, направленную на перенаправление программ на основе налога на имущество из муниципалитетов Онтарио в провинциальный бюджет, в противовес прежней политике консервативного премьера Майка Харриса. В результате перенаправления расходов с муниципалитетов на провинциальные власти Оттаве удалось сэкономить более 100 млн долларов, в том числе около 18 млн на социальных программах.

В 2008 г. Уотсон подписал федерально-провинциальное Соглашение о жилье.

Второй, третий и четвёртый сроки на посту мэра 
12 января 2010 г. Уотсон ушёл в отставку с должности министра, чтобы принять участие в кампании на должность мэра Оттавы. Выиграл выборы, получив немногим менее 50 % голосов избирателей.

Был переизбран в 2014 и 2018 гг. Одним из его ключевых проектов в должности было сооружение линии Оттавского рельсового транспорта (O-Train), завершённое в 2019 году (новая линия получила номер 1, а старая, короткая — номер 2). Был построен крупный автомобильный мост через реку Ридо на юге Оттавы в районе Баррхейвена, а также несколько пешеходных мостов (мост Адауи через реку Ридо от Сомерсет-стрит до Дональд-стрит, а также через канал Ридо севернее спортивного комплекса TD Plaza). В то же время, во время третьего срока без особого шума был свёрнут проект строительства автомобильного моста из Оттавы в Гатино в районе Музея авиации, который активно продвигался во время второго срока.

Разное 
В 2019 г. Уотсон во время подготовки города к предстоящему Прайд-параду, совершил каминг-аут, заявив о том, что сожалеет, что не открылся раньше. Уотсон никогда не был женат, заявляя по этому поводу, что «женат на должности мэра».

Примечания

Ссылки 
 Jim Watson
 Ontario Legislative Assembly Parliamentarian History

Мэры Оттавы
Муниципальные депутаты Канады